Etnografické Muzeum ve Wloclawku – pobočka muzea kujavské a dobrzyňské oblasti ve Wloclawku.

Umístění 
Wloclawské zemské muzeum se nachází v komplexu budov na Bulváru maršála J. Piłsudského 6 ve Wloclawku.

Historie 
Muzeum bylo postavena v polovině 19. století, před rokem 1848, podle návrhu Františka Turnelle – tehdejšího architekta města Wloclawek. V letech 1980–1985 byla budova zvýšena o novou část, která se architektonicky odkazovala k původní stavbě. Uvnitř se nachází výstavní místnost, audiovizuální sál, knihovna, dílna a kanceláře.

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 10. října 1986, návštěvníkům byla zpřístupněna stálá expozice „Lidová kultura Kujavů a Dobrzyňska“ a výstava" Současné lidové umění v oblasti Kujavska a Dobrzyňska ". V roce 1987 muzeum získalo ocenění druhého stupně v soutěži „Muzejní událost roku 1986“ za zpřístupnění budovy a stálé expozice, v roce 1988 bylo oceněno za výstavu „Současné regionální šaty“ v soutěži „Muzejní událost roku 1988“.

V letech 2011-2014 probíhaly renovační a modernizační práce muzejního komplexu: renovace interiéru, důkladná rekonstrukce nádvoří a podkroví, pro potřeby sbírek muzea a knihovny byly přizpůsobené suterénní prostory . V roce 2015 byla v budově muzea zřízena laboratoř digitalizace a reprografie.

V roce 2016 muzeum slavilo 30. výročí založení. Během těchto 30 let uspořádalo téměř 100 krátkodobých a 37 putovních výstav. Sbírka muzea byla rozšířena o 5729 položek, konalo se v něm přes 100 různých akcí, které v regionu získaly poměrně velkou popularitu.

Expozice 
Stálá výstava:

 „Lidová kultura země Kujav a Dobrzyňska“ - ukazuje vesnice z přelomu 19. a 20. století, a dnes už neexistující lidovou kulturu.

Od roku 1986 se tady konaly masopustní události, na základě kterých v roce 1995 vznikl každoroční „masopustní průvod ulicemi Wloclawka“. Zemské muzeum pravidelně organizuje setkání pod názvem „neděle s kurátorem“, během kterých mohou účastníci navštívit krátkodobé výstavy.

Od roku 2014 se na nádvoří muzea koná kulinářská akce propagující tradiční výrobky z místních produktů.

Muzeum organizuje i vzdělávací aktivity: celoroční a příležitostné workshopy.

Reference

Externí odkazy 
 

Muzea v Polsku
Włocławek